Le sanjak de Trikala ou Tirhala (turc ottoman: Sancak-i / Liva-i Tirhala; grec: λιβάς / σαντζάκι Τρικάλων) était une province ottomane (sandjak ou livah) englobant la région de Thessalie. 

Il a été créé après la conquête de la Thessalie par les Ottomans entre la fin du  et le milieu du  et dépendait de l'eyalet de Roumélie.

Son siège fut transféré au  de Trikala à Larissa.

Notes et références 

Trikala